Gallese ima više značenja:
 Gallese, Venezia
 Gallese, Verona
 Gallese, Viterbo